Jorz est un patronyme porté par trois ecclésiastiques anglais, tous trois frères :

 Thomas Jorz (v. 1260-1310), théologien et cardinal dominicain anglais.
 Walter Jorz († 1321), archevêque dominicain d'Armagh.
 Roland Jorz († v. 1320), archevêque dominicain d'Armagh, successeur du précédent.